Ny Lyrae är en Bayer-beteckning som kan anspela på någon av följande stjärnor:

 Ny1 Lyrae
 Ny2 Lyrae